San Antonio de Padua kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San Antonio de Padua, ort, Buenos Aires,

Mexiko 

 San Antonio de Padua, Durango, Mezquital, 
 San Antonio de Padua, León, 
 San Antonio de Padua, San Luis de la Paz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar